Childebrand (en latin : Childebrandus) est la forme française savante de l'anthroponyme masculin germanique Hildebrand composé des éléments Hild, « combat, bataille », et brand, « lame, épée ».

Personnages historiques 
 Childebrand I (mort après 751), fils de Pépin de Herstal et frère de Charles Martel ; 
 Childebrand II (mort après 796), noble carolingien, membre de la famille des Nibelungides ; 
 Childebrand III (mort après 836), comte d'Autun, membre des Nibelungides. 

Homonymie de prénom
Prénom germanique